Adam Mikołaj Walewski – kasztelan elbląski
 Adam Walewski (zm. 1638) – kasztelan sieradzki
 Adam Walewski (kasztelan rozpierski)